

Населені пункти та їхні частини
 Ольшина — місто в Любанському повіті Нижньосілезького воєводства
 Ольшина — гміна в Любанському повіті Нижньосілезького воєводства
 Ольшина — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Ольшина — село в гміні Герби Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Ольшина — село в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Ольшина — частина міста Чеховіце-Дзедзіце в Бельському повіті Сілезького воєводства
 Ольшина — частина села Кежкувка в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ольшина — частина села Мислібуж у гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ольшина — частина села Стобниця в гміні Ренчно Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ольшина — частина села Сухи-Ґрунт у гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ольшина — частина села Шинвалд у гміні Скшишув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ольшина — частина села Ґродзисько в гміні Затор Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ольшина — частина села Єзьожани в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Ольшина — частина села Бельча в гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ольшина — частина села Талюба в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшина — частина села Розкохув у гміні Вальце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Ольшина — частина села Копкі в гміні Рудник-над-Сяном Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Ольшина — частина села Семень-Наджечни в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ольшина — частина села Ожешково в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Ольшина — частина села Скшишув у гміні Ґодув Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Ольшина — частина села Пшелом у гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ольшина — частина села Вежбиця в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ольшина — частина села Лясково в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Ольшина — частина села Сяноженти в гміні Устроне-Морське Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Ольшина — осада в гміні Слубіце Слубицького повіту Любуського воєводства
 Ольшина — осада в гміні Потворув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшина — осада в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства

Примітки